Fleetwood Mac – gruppo musicale
Fleetwood Mac – album del 1968
Fleetwood Mac – album del 1975